Unter dem Mindestzinssatz versteht man im schweizerischen Pensionskassensystem den vom Bundesrat festgelegten  Zinssatz für die Mindestverzinsung der Pensionskassenguthaben (2. Säule). Dieser Mindestzinssatz wird durch  des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) gefordert und durch  der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) festgelegt. Er beträgt seit dem 1. Januar 2017 1,00 % und wird periodisch – mindestens alle zwei Jahre – durch den Bundesrat überprüft.

Siehe auch 
 Umwandlungssatz

Einzelnachweise

Weblinks 
 Zum Mindestzinssatz und seiner Bedeutung für die schweizerischen Pensionskassen

Sozialversicherung (Schweiz)
Rentenversicherung
Versicherungsrecht